Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960 w Squaw Valley został rozegrany 20 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Squaw Valley. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Heidi Biebl ze Wspólnej Reprezentacji Niemiec, srebro wywalczyła Penny Pitou z USA, a brąz zdobyła Austriaczka Traudl Hecher.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960